Patton Township (comté de Ford, Illinois)
Patton Township (Pennsylvanie)